Grand Prix Europy 1999 (oryg. Warsteiner Grand Prix of Europe) – 43. Grand Prix Europy, dziewiąta edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 14 w sezonie 1999 po raz 15. na torze Nürburgring. W odbywającym się 26 września 1999 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Johnny Herbert.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Europa
1999
1999 w Niemczech